Der englische Begriff „Quarantine“ kann sich auf folgendes beziehen:

Originaltitel folgender Filme:
 Quarantäne (2000)
 Quarantäne (2008)

Computer- und Videospiele:
 Quarantine (Computerspiel)
 Quarantine II: Road Warrior

Siehe auch:
 Quarantäne